Нуево Ехидо Емилијано Запата има више значења:

 Нуево Ехидо Емилијано Запата (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нуево Ехидо Емилијано Запата, Франсиско Нијето (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику